Ferguson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ferguson Township (Arkansas)
 Ferguson Township (Missouri)
 Ferguson Township (Centre County, Pennsylvania)
 Ferguson Township (Clearfield County, Pennsylvania)